Абу Абдуррахман ас-Сулями
 Абу Абдуррахман Абдуллах ас-Сулами аль-Куфи (ум. 693/695) — передатчик хадисов, чтец Корана.
 Абу Абдуррахман Мухаммад ас-Сулями ан-Найсабури (937—1021) — исламский богослов, автор книг по суфизму и толкованию Корана.